Ar-Rastan, plaats in Syrië
Rastan (computerspel), computerspel uit 1987